Марко́вцы (, ) — деревня в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии.

Входит в состав Жодишковского сельсовета.

Расположена в северной части района на левом берегу реки Вилия. Расстояние до районного центра Сморгонь по автодороге — около 11,5 км, до центра сельсовета агрогородка Жодишки по прямой — чуть менее 8 км. Ближайшие населённые пункты — Данюшево, Новая Рудня, Чёрный Бор.

Согласно переписи население Марковцев в 1999 году насчитывало 17 человек.

Через деревню проходит автомобильная дорога местного значения  Марковцы — Новая Рудня.

Возле деревни находятся два кладбища участников Первой мировой войны.

К северо-западу от Марковцев располагается территория ландшафтно-ботанического заказника «Голубые озёра».

Примечания

Ссылки 
 Сморгонский райисполком

Населённые пункты Сморгонского района